Me’ir Kohen-Awidow (1926–2015) – izraelski polityk
 Me’ir Kohen (ur. 1955) – izraelski polityk
 Me’ir Kohen (ur. 1972) – izraelski piłkarz